Körösy Ferenc
 Körösy Ferenc (1841–1908) református lelkész

Kőrösy Ferenc
 Kőrösy Ferenc (1792–1871) színész, színigazgató
 Kőrösy Ferenc vagy Francis de Korosy (1906–1997) magyar vegyészmérnök, az MTA külső tagja

Kőrössy Ferenc
 Kőrössy Ferenc (1852–1886) színész, ügyelő